

Itália 

 Paterno (comuna) - comuna da província de Potenza
 Paternò - comuna da província de Catânia
 Paterno Calabro - comuna da província da Calábria

Pessoas 

 Paterno (cônsul em 267) - cônsul romano do 
 Paterno (cônsul em 268) - cônsul romano do 
 Paterno (cônsul em 269) - cônsul romano do 
 Paterno (prefeito urbano) - prefeito urbano romano do 
 Aspásio Paterno - cônsul e procônsul romano do 
 Ovínio Paterno - prefeito urbano de Roma do 
 Nônio Paterno - cônsul romano do 
 Sênio Paterno - protetor romano do 
 Paterno de Braga - prelado do  e V da Galécia
 Joe Paterno (1926-2012) - técnico de futebol americano universitário